Diversitat biològica o biodiversitat, referent a la varietat d'éssers vius què hi ha a la Terra.
 Diversitat funcional, terme sociològic que fa referència a les discapacitats. Comença a utilitzar-se a Espanya, per iniciativa dels propis afectats, en el Fòrum de Vida Independent a partir de gener de 2005. Amb aquest terme es pretén substituir altres de semàntica pejorativa com discapacitat, minusvalidesa, etc. Es proposa un canvi cap a una terminologia no negativa, no rehabilitadora, sobre la diversitat funcional i s'aspira a arribar a estatus que vagin més enllà de la mera inclusió o integració a través del treball (Centres Especials d'Ocupació) o l'estudi (Educació Especial), cap a la independència en tots els àmbits de la vida quotidiana: educació, treball, edificació, transport, comunicació, informació, oci, etc.
 Diversitat sexual, en relació a la sexualitat humana. En els seus diferents aspectes: el biològic-reproductor, el de la personalitat, el de l'orientació sexual o el de la formació de les unions familiars.
 Diversitat cultural, quant a la riquesa cultural d'un grup humà. La diversitat cultural és la coexistència de societats humanes o cultures dintre d'un espai concret. En diferents races existeixen respectives cultures i tradicions, es poden distingir i reconèixer en els diferents camps socials i les diferències dels quals es manifesten en la llengua, la música, les creences religioses, l'art i l'estructura social, entre d'altres.
 Diversitat al·lèlica, un concepte emprat en genètica.
 Diversitat d'alumnat, fem ús d'aquest terme quan ens referim a un grup d'alumnes que tenen diferent procedència cultural, diferent ritme d'aprenentatge, diferents interessos, ... i a la vegada diferents necessitats educatives per a assolir un mínim de competències per a poder ser ciutadans d'aquest món.